Bismarck puede referirse a:

 Otto von Bismarck (1815-1898), general alemán.
 SS Bismarck, barco alemán de pasajeros rebautizado como RMS Majestic.
 Bismarck, acorazado alemán de la II Guerra Mundial.
 Bismarck, capital del estado de Dakota del Norte (Estados Unidos).
 Bismarck, localidad del estado de Illinois (Estados Unidos).
 Bismarck, localidad del estado de Misuri (Estados Unidos).
 Bismarck, grupo de islas ubicadas en Melanesia, en el océano Pacífico.
 Bismarck, mar situado entre la isla de Nueva Guinea y el archipiélago Bismarck.
 Bismarck, pueblo minero del estado mexicano de Chihuahua.
 Bismarck, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina.